Het wereldkampioenschap superbike van Estoril 1988 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1988. De races werden verreden op 11 september 1988 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1988
Estoril